Burcht Katzenstein (Dischingen), burcht in Dischingen in Baden-Württemberg (Duitsland).
 Burcht Katzenstein (Langenburg), burcht in Langenburg in Baden-Württemberg (Duitsland).
 Burcht Katzenstein (Meran), burcht in Meran in Zuid-Tirol (Italië).
 Burcht Katzenstein (Erl), burcht in Erl (Oostenrijk).